

Geografia

Austria 
 Markersdorf – frazione di Neulengbach, città nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Markersdorf an der Pielach – frazione di Markersdorf-Haindorf, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Markersdorf-Haindorf – comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Chemnitz-Markersdorf – quartiere di Chemnitz, città extracircondariale (Sassonia)
 Markersdorf – comune nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Markersdorf – frazione di Berga/Elster, città nel circondario di Greiz (Turingia)
 Markersdorf o Markersdorf bei Burgstädt – ex comune ora frazione di Claußnitz, comune nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Markersdorf – frazione di Hundhaupten, comune nel circondario di Greiz (Turingia)
 Markersdorf – ex comune ora frazione di Penig, città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)

Polonia 
 Markersdorf – antico nome tedesco di Markocice, frazione della città di Bogatynia nel distretto di Zgorzelec (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Markersdorf – antico nome tedesco di Markvartice, comune nel distretto di Děčín (Ústí nad Labem)
 Markersdorf – antico nome tedesco di Markvartovice, comune nel distretto di Opava (Moravia-Slesia)